Brachaluteres är ett släkte av fiskar. Brachaluteres ingår i familjen filfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Filfiskar
Brachaluteres